Berkemann ist Familienname von:
 Jörg Berkemann (* 1937), deutscher Jurist
 Karin Berkemann (* 1972), deutsche Theologin und Kunsthistorikerin

Berkemann ist Name von
 Berkemann (Unternehmen), Schuhhersteller

Siehe auch:
 Bergemann
 Berkman
 Berkmann